Топоніми

 Сімко (озеро) — озеро в Онтаріо
 Сімко (місто) — місто в Онтаріо
 Сімко — графство в провінції Онтаріо

Прізвище

 Джон Грейвс Сімко (1752—1806) — перший лейтенант-губернатор Верхньої Канади.
 Ентоні Сімко (1969) — австралійський актор.